Chiredzi steht für:

 Chiredzi (Simbabwe), Ort in Simbabwe
 Chiredzi (Fluss), Fluss in Simbabwe